Un caillou peut désigner une pierre naturelle. Il peut également désigner :

 Caillou, un surnom donné à un objectif photographique ;
 Caillou, sur le crack ;
 Caillou, une série télévisée d'animation issue de littérature jeunesse
 Le Caillou, un surnom donné à la Nouvelle-Calédonie ;
 Le jeu du Caillou, un jeu issu de la série Kaamelott
 Caillou, une rivière de Guadeloupe.

Voir aussi 
 Marelle, un mot venant de l’ancien français (XIIe siècle) , signifiant « palet, jeton, ou petit caillou »

Homonymie